D88 peut faire référence à plusieurs navires  :
 HMS Capetown (D88), un croiseur léger de la classe C de la Royal Navy ;
 HMS Glasgow (D88), un destroyer de Type 42 de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres